Кычино — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Бармашурского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 191 м над уровнем моря.

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 120 человек (2012).

Известные уроженцы 
 Павлов, Артемий Ефимович (1891—1972) — советский партийный деятель.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района